J84 peut faire référence à :
 Autres affections pulmonaires interstitielles, d'après la classification internationale des maladies ;
 Disphénoïde adouci (J84), une figure géométrique ;
 HMS Franklin (J84), un dragueur de mine de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres